Соусканихинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Красногорском районе Алтайского края России. Административный центр — село Соусканиха.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1092 человека, в том числе 511 мужчин и 581 женщина.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Каменка,
 село Лебяжье,
 село Соусканиха.

Примечания 

Сельские поселения Красногорского района Алтайского края